Baraque Michel är ett berg i Belgien.   Det ligger i provinsen Liège och regionen Vallonien, i den östra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Bryssel. Toppen på Baraque Michel är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Baraque Michel är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Baraque Michel. Runt Baraque Michel är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Verviers,  kilometer nordväst om Baraque Michel. 

Omgivningarna runt Baraque Michel är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Berg i Vallonien
Berg i Belgien 500 meter över havet eller högre
Kontrollbehov inkommande wikilänkar